Der Kanton Vézelise war bis 2015 ein französischer  Wahlkreis im Arrondissement Nancy im Département Meurthe-et-Moselle. Letzter Vertreter im Generalrat des Départements war von 2008 bis 2015 Gauthier Brunner. Hauptort des Kantons war die Gemeinde Vézelise. Der Kanton hatte 2013 9.731 Einwohner auf einer Fläche von 218,22 km².

Gemeinden 
Der Kanton umfasste 33 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Vezelise
Aufgelöst 2015